Sisälmyssaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Sisälmyssaari (ö i Norra Savolax), Inre Savolax, 
 Sisälmyssaari (ö i Birkaland), Tammerfors, 

Robotskapade Finlandförgreningar